Кубок Йохана Кройфа 2001 () — 12-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов, в котором встречались чемпион страны сезона 2000/01 «ПСВ» и обладатель Кубка Нидерландов 2000/2001 «Твенте». Встреча состоялась 12 августа 2001 года в Амстердаме, на стадионе «Амстердам Арена».

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт

2001
Матчи ФК ПСВ
Матчи ФК «Твенте»
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2001 году
События 12 августа
Спортивные соревнования в Амстердаме
Август 2001 года